Стефанос Циципас је био бранилац титуле, али је елиминисан у групној фази. Последњи пут актуелни шампион је елиминисан у овој фази такмичења 2009. године.

Данил Медведев је освојио турнир, победивши Доминика Тима у финалу са 4:6, 7:6(7:2), 6:4. Медведев, који је пре финалног меча савладао Новака Ђоковића и Рафаела Надала, тако је постао тек четврти играч на АТП туру који је на једном турниру победио три најбоље пласирана тенисера на АТП листи. Пре њега то су још учинили Давид Налбандијан на мастерсу у Мадриду 2007, Ђоковић на мастерсу у Монтреалу 2007. и Борис Бекер у Стокхолму 1994.

Медведев и Тим су одиграли најдуже финале завршног турнира од када се игра у два добијена сета, а трајало је 2 сата и 43 минута.

Андреј Рубљов и Дијего Шварцман су дебитовали на турниру.

Иако се квалификовао за турнир као пети тенисер света, Федерер је раније завршио сезону због повреде колена.

Завршни тениски турнир за сезону 2020. одржан је од 15. до 22. новембра 2020. у О2 Арени у Лондону. Остаће упамћен и као први на којем је коришћена технологија Hawkeye Live. Није било линијских судија, осим главног који је надзирао дешавања на терену. Играчи су имали могућност да затраже видео преглед сумњивих лопти.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Токио 1970. 

</center>

Лондон 2020. 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2020.